13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Фёдоровича полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. Один из старейших и наиболее титулованных полков Русской армии. В 1814 — 1918 годах входил в состав Кавказской гренадерской дивизии.

История 
 1642 — по указу царя Михаила Фёдоровича из числа московских стрельцов сформирован регулярный полк иноземного строя в составе 52 рот по 100 человек в каждой, названный 2-м Московским выборным полком солдатского строя.
В 1642 году сформировано два «выборных» (то есть отборных) полка из московских слобожан и стрелецких детей — Первомосковский и Бутырский. Полкам этим суждено было явиться связующим звеном старой московской и новой петровской армий — символ единства и нераздельности Русской Армии.
 В 1657 году разместился в Бутырской слободе Москвы. На этот момент все офицеры, кроме полковника (М. О. Кровкова, которого П. О. Бобровский называл обрусевшим датчанином) были русскими.
 Во второй половине XVII века в случае войны полк развёртывался в 2—3, иногда 4—5 полков (каждый до 10 рот). В этом случае число рот могло увеличиваться до 60-ти (при этом численность полка достигала — человек), а полком командовал генерал или генерал-поручик.
 Весна 1662 — участвовал в подавлении народного мятежа в Коломенском.
 20 июня — 30 сентября 1676 — участвовал в 1-м Чигиринском походе.
 1678 — участвовал во 2-м Чигиринском походе:
 3 августа 1678 — участвовал в сражении на реке Тясмине.
 1679 — поход в Киев для защиты города от турок.
 1682 года — наименован Бутырским (по слободе). Это был старейший из всех регулярных полков России, который вместе с Лефортовским полком послужил Петру I образцом для составления потешных полков.

В Бутырском полку число офицеров простиралось до 43, а нижних чинов до 1200. Солдаты поселились в Бутырской слободе в устроенных от казны дворах, и им было предоставлено право на отведенной земле разводить огороды, заниматься различными промыслами, держать лавки и другие торговые заведения, не платя торговых пошлин. Они получали, сверх того, жалованье и провиант из казны, но были обязаны служить, обучаться немецкому строю и стрельбе из мушкетов, держать городские караулы вместе со стрельцами и участвовать в торжественных встречах и церемониях.

 1687 — поименован по шефу — Гордоновым.
 1689 — полк первым встал на сторону Петра I во время бунта Шакловитого.
 1700 — при устройстве регулярной армии поступил в число пехотных полков «генеральства» А. И. Репнина и стал именоваться Бутырским пехотным полком.
 16 февраля 1727 — поименован 2-м Московским; 25 апреля — вновь Бутырским пехотным.
 25 апреля 1762 — поименован пехотным генерала Лопухина; 5 июля повеление это отменено.
 7 мая 1786 — Бутырский пехотный полк расформирован, батальоны его составили 1-й и 2-й батальоны Кубанского егерского корпуса.
 29 ноября 1796 — из Кубанского егерского корпуса (состоявшего из 4 батальонов — двух бывших Бутырского и двух Селенгинского полков) повелено было сформировать в составе пяти рот 18-й егерский батальон; 17 мая 1797 года последовало новое высочайшее повеление об образовании двухбатальонного полка, наименованного 18-м егерским.
 31 октября 1798 — поименован Егерским генерал-майора Лазарева полком.
 7 ноября 1800 — шефский батальон участвовал в сражении на реке Иори.
 29 марта 1801 — поименован 17-м егерским полком.
 1804—1813 — война с Персией:
 3 января 1804 — штурм крепости Гянджи.
 24 июня — 28 июля 1805 — поход егерей под командованием Карягина.
 13 июня 1806 — сражение в Ханашинском ущелье.
 15 июня 1810 — штурм укрепления Мегри.
 6 июля 1810 — разгром персов на реке Аракс.
 19 — 20 октября 1812 — Асландузское сражение.
 31 декабря 1812 — штурм Ленкорани.
29 августа 1814 — полк включен в состав Резервной гренадерской бригады Отдельного Грузинского корпуса. Позднее, после ряда переименований, эта бригада была переформирована в Кавказскую гренадерскую дивизию, в которую полк входил вплоть до 1918 года.
 12 февраля 1816 — за отличия переименован в 7-й карабинерный полк.

Из егерских полков, так как 17-й оказался всех более отличных подвигов против неприятеля в здешнем краю, то оный на основании вышеупомянутого Высочайшего повеления производится в гренадерские и именоваться ему впредь 7-мым Карабинерным.

 1826—1828 — Персидская война:
 13 сентября 1826 — Шамхорское сражение.
 27 октября 1827 — назван Эриванским карабинерным полком (за отличие при взятии Эривани).
 1828—1829 — Русско-турецкая война:
 23 июня 1828 — штурм крепости Карс.
 5, 9 августа 1828 — Ахалцихское сражение.
 20 июня 1828 — бой у Милли-Дюзы.
 15 августа 1828 — штурм крепости Ахалцых.
 2 июня 1829 — бой у Чаборио.
 17 июня 1829 — бой у селения Бардуз.
 19 июня 1829 — сражение у селения Каянлы.
 27 июня 1829 — взятие Эрзерума.
 27 сентября 1829 — сражение у Байбурта.
 10 августа 1829 — Эриванскому карабинерному полку вместо киверов установлено ношение овчинных шапок, одной формы с установленными для гренадерских полков Отдельного Кавказского корпуса.
 21 марта 1834 — к полку в качестве 3-го батальона присоединён 2-й батальон расформированного Херсонского гренадерского полка.
 1830—1852 — боевые действия на Кавказе:
 15 октября 1830 — бой у Старых Закатал.
 14 ноября 1830 — штурм Старых Закатал.
 17 октября 1832 — штурм селения Гимры.
 21 июня 1844 — штурм аула Елису.
 26 июля — 14 сентября 1847 — осада и штурм аула Салты.

Для многих полков русской армии Кавказ явился колыбелью их славы, а многие заслуженные полки-ветераны поддержали свою боевую, ещё с петровских времен, репутацию. Герой Полтавы — 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк, ведущий свою родословную с 1636 года, стал здесь самым титулованным во всей русской армии, превзойдя в количестве боевых регалий полки петровской бригады — лейб-гвардии Семеновский и Преображенский. Воины-эриванцы, «сойдя дождем» в Гимры, доказали всему миру, что где «олень не пройдет, русский солдат проберется».

 14 ноября 1850 — полку пожаловано шефство Наследника Цесаревича Александра Николаевича и полк наименован Эриванским карабинерным Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полком.
 1853—1856 — Крымская война:
 2 ноября 1853 — Баяндурский бой.
 19 ноября 1853 — Башкадыкларское сражение.
После поражения при Ахалцихе турецкое командование пыталось остановить русское наступление на сильном оборонительном рубеже у Башкадыклара. Несмотря на численное превосходство турок, уверенных в неприступности своих позиций, Бебутов смело атаковал их. Основной удар он нанес по центральной позиции турок, где располагалась батарея из 20 орудий. В критический момент боя, когда под картечным огнём русские гренадеры замедлили движение вперед, Бебутов лично повел в бой свой резерв — две роты Эриванского полка. После жаркого рукопашного боя турецкая батарея пала 
 24 июля 1854 — Кюрюк-Даринское сражение.
 17 сентября 1854 — штурм крепости Карс.
 19 февраля 1855 — в связи со вступлением шефа полка на императорский престол полк наименован Лейб-карабинерным Эриванским Его Величества полком.
 17 апреля 1856 — переименован в Лейб-гренадерский Эриванский Его Величества полк.
 25 марта 1864 — полку присвоен № 13 и он назван 13-м лейб-гренадерским Эриванским Его Величества полком.
 20 сентября 1871 — Наследник Цесаревич Александр Александрович назначен вторым шефом полка.
 1875 — в списки полка зачислен великий князь Николай Александрович.
 1877—1878 — Русско-турецкая война:
 Май 1877 — штурм крепости Ардаган.
 13 августа 1877 — Кизил-Тапинский бой.
 2—3 октября 1877 — сражение на Аладжанских высотах.
 23 октября 1877 — сражение при Деве-Бойну.
 31 июля 1913 — переименован в Царя Михаила Феодоровича 13-й лейб-гренадерский Эриванский Его Величества полк.
 9 марта 1914 — переименован в 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Феодоровича полк, с сохранением шефства императора Николая II.
 1914—1918 — Первая мировая война:
 Сентябрь 1914 — прибыл на фронт в составе 2-го Кавказского армейского корпуса.
 19 сентября — 19 октября 1914 — бои в Августовских лесах.
 21 октября — 8 ноября 1914 — поход по Восточной Пруссии до Мазурских озёр.
 22—29 ноября 1914 — бои под Варшавой в районе Сохачева, Сковорода, Венец, Александрово.
 3 декабря 1914 — 24 февраля 1915 — оборона по р. Бзуре.
 25 февраля — 8 мая 1915 — оборонительные бои под Новогеоргиевском.
 17 мая 1915 — оборонительные бои в Галиции.
 Полк — активный участник Второго Томашовского сражения в июне 1915 г.
 2 - 8 июля 1915 г. - участие в Грубешовском сражении.
 9 - 22 июля 1915 г. - участие в Люблин-Холмском сражении.
 В августе - сентябре 1915 г. - участник Виленской операции.
 20 мая 1917 — переименован в 13-й гренадерский Эриванский полк.
 Начало 1918 — расформирован.

Потери полка в Первой мировой войне 
13-й лейб-гренадерский Эриванский полк (Кавказской гренадерской дивизии) выступил на войну, имея в ротах по 3—4 офицера (с командиром роты), из них 2—3 кадровых. Осенью 1914 года полк участвовал в боях под Сувалками и Лодзинских лесах, затем занимал позиции на р. Бзуре. 22—24 сентября 1914 года полк перенёс тяжелейшие бои, потери — 1 офицер убит, 17 ранено и контужено, убито и ранено около 500 гренадер. Наибольшие потери в 5-й роте капитана Сабеля: 54 убитых, 112 раненых, 2 лишившихся рассудка; оглушены и контужены — все. За эти бои полк получил первые боевые награды. Под Сувалками потери офицерского состава составили 20—25 %; за Лодзинский период — 60—70 %. К февралю 1915 года на батальон оставалось 4—5 кадровых офицеров (из 10—12 кадровых офицеров, выступивших в поход).

После боёв под Праснышем (потери незначительные) полк был переброшен в Галицию; в апреле 1915 года участвовал в боях под Ярославом, а затем в течение июня и июля с непрерывными боями отходил мимо Холма на Влодаву—Кобрин. Потери офицерского состава за отход огромны; выбыло, учитывая прибывающих на пополнение офицеров не менее 1,5—2 составов начальствующих лиц. К концу лета кадровые офицеры лишь на должностях батальонных командиров.

К весне 1917 года часть раненых офицеров вернулась. Потери с осени 1916 года были незначительны (период позиционной войны). Тем не менее к началу весны на батальон приходилось всего по 1—2 кадровых офицера считая с командиром батальона. Таким образом 80—90 % кадрового офицерского состава выбыли из строя окончательно.

Шефы полка

Кубанский егерский корпус 
 xx.xx.1788 — xx.xx.1792 — генерал-майор Розенберг, Андрей Григорьевич

18-й / 17-й егерский полк 
 xx.xx.1797 — 19.04.1803 — генерал-майор Лазарев, Иван Петрович
 14.05.1803 — 07.05.1807 — полковник Карягин, Павел Михайлович
 13.08.1807 — 08.02.1811 — полковник Ассеев, Афанасий Фёдорович
 27.02.1811 — 08.06.1811 — полковник Снаксарев, Иван Афанасьевич
 08.06.1811 — 22.06.1815 — полковник Живкович, Илья Петрович (до упразднения звания шефов)

Эриванский полк 
 14.11.1850 — 01.03.1881 — Император Александр II
 02.03.1881 — 21.10.1894 — Император Александр III
 02.11.1894 — 04.03.1917 — Император Николай II

Командиры полка

Бутырский полк 
 1642—1657 — полковник Альциль
 1657—1682 — полковник, затем генерал Кровков, Матвей Осипович
 1682—1687 — полковник Жданов, Родион
 1685—1687 — стольник Бюст, Алексей
 1687—1699 — генерал Гордон, Пётр Иванович
 1699—1708 — генерал Репнин, Аникита Иванович
 1699—1705 — полковник Гордон, Яков Петрович
 С 1706 — подполковник, в 1709—1720 — полковник князь Сонцов-Засекин, Иван Васильевич
…
 1762—? — полковник Гротенгельм, Георгий Евстафьевич
…

18-й / 17-й егерский полк 
 22.05.1797—05.08.1797 — подполковник Воейков, Сергей Андреевич
03.08.1797—22.04.1799 — подполковник Лазарев, Иван Петрович
 22.04.1799—08.05.1800 — полковник Воейков, Сергей Андреевич
 xx.xx.1801—24.01.1803 — полковник Карягин, Павел Михайлович
 xx.xx.1803—xx.xx.1805 — майор Белавин, Константин Климович
 03.04.1805—21.01.1809 — майор (с 23.04.1806 подполковник, 12.12.1807 полковник) Лисаневич, Дмитрий Тихонович
 21.01.1809—14.06.1810 — полковник Котляревский, Пётр Степанович
 16.11.1814—22.06.1815 — полковник Парфёнов, Иван Иванович
 22.06.1815—09.11.1816 — полковник Живкович, Илья Петрович
 10.07.1816—11.06.1822 — подполковник Ладинский, Пётр Антонович
 11.07.1822—21.04.1827 — полковник Муравьёв-Карсский, Николай Николаевич
21.04.1827—27.10.1827 — полковник барон Фредерикс, Борис Андреевич

Эриванский полк 
 27.10.1827—06.12.1829 — полковник (с 19.05.1829 генерал-майор) барон Фредерикс, Борис Андреевич
 06.12.1829—11.10.1837 — флигель-адъютант полковник князь Дадианов, Александр Леонович
 29.10.1837—02.12.1843 — полковник (с 10.10.1843 генерал-майор) барон Врангель, Карл Карлович
 02.12.1843—03.08.1849 — полковник (с 06.12.1848 генерал-майор) Бельгард, Карл Александрович
 03.08.1849—19.07.1853 — полковник (с 06.12.1850 генерал-майор) князь Багратион-Мухранский, Иван Константинович
 19.07.1853—08.01.1856 — полковник Моллер, Эдуард Антонович
 08.01.1856—15.05.1859 — полковник Де-Саже, Фёдор Христофорович
 03.05.1859—14.01.1860 — полковник Фохт, Константин Густавович
 12.02.1860—08.07.1864 — флигель-адъютант полковник князь Голицын, Борис Фёдорович
 08.07.1864—24.05.1869 — полковник (с 17.04.1866 флигель-адъютант) Бюнтинг, Георгий Карлович
 01.06.1869—03.12.1876 — полковник (с 20.09.1871 флигель-адъютант) Гурчин, Александр Викентьевич
 03.12.1876—19.03.1878 — полковник (с 10.05.1877 флигель-адъютант) Толстой, Александр Николаевич
 19.03.1878—13.08.1882 — полковник (с 29.06.1878 флигель-адъютант) Скалон, Евгений Данилович
 24.09.1882—13.04.1883 — полковник Гессе, Пётр Павлович
 18.04.1883—10.05.1892 — полковник Столица, Константин Акимович
 06.07.1892—06.08.1894 — полковник Столица, Евгений Михайлович
 06.08.1894—30.09.1896 — полковник Попов, Владимир Александрович
 21.10.1896—17.04.1901 — полковник Кузьминский, Георгий Дмитриевич
 07.05.1901—21.06.1905 — полковник Вольский, Сигизмунд Викторович
 22.08.1905—01.07.1906 — полковник Нейгебауэр, Иосиф Адольфович
 04.07.1906—15.06.1910 — полковник Скорняков, Александр Николаевич
 15.06.1910—17.04.1912 — полковник Шлиттер, Михаил Александрович
 31.05.1912—07.04.1915 — генерал-майор Свиты Мдивани, Захарий Асланович
 08.04.1915—19.04.1915 — полковник Шаншиев, Николай Александрович
 19.04.1915—26.03.1916 — полковник Вышинский, Евгений Евгеньевич
 10.04.1916—16.09.1916 — полковник Тимченко, Николай Владимирович
 27.09.1916—10.07.1917 — полковник Мачабели, Георгий Михайлович
 10.07.1917 — после 10.03.1918 — полковник Пильберг, Густав Карлович

Знаки отличия 
 Полковое знамя Георгиевское с надписью: «За отличные подвиги при поражении 36.000 Турецкого Корпуса на Баш-Кадыклярских высотах 19 Ноября 1853 г., за отличия, оказанные в войну 1854—55 годов, за Кавказскую войну и за взятие Ардагана 4 и 5 Мая 1877 года» и «1642—1842». С Александровской юбилейной лентой. Высочайшие грамоты от 25.06.1842 г., 28.01.1854 г., 15.12.1858 г., 19.02.1868 г., 26.11.1878 г.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие». Пожалованы Эриванскому карабинерному полку 27.06.1828 г. за подвиги в русско-персидскую войну 1826—27 гг.
 Две Георгиевских трубы без надписи. Пожалованы 22.09.1830 г. Эриванскому карабинерному полку за русско-турецкую войну 1828—29 гг. Высочайшая грамота от 11.09.1832 г.
 Серебряная труба без надписи. Пожалована 22.09.1830 г. Херсонскому гренадерскому полку за русско-турецкую войну 1828—29 гг. Высочайшая грамота от 11.09.1832 г. Передана в Эриванский карабинерный полк после присоединения 2-го батальона расформированного в 1834 г. Херсонского гренадерского полка.
 Георгиевский сигнальный рожок с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.». Пожалован 20.07.1865 г. стрелковым ротам полка. Высочайшая грамота от 25.07.1865 г.
 Петлицы «за военное отличие» на мундиры офицеров и Георгиевские петлицы на мундиры нижних чинов полка. Пожалованы 13.10.1878 г. за отличие в русско-турецкую войну 1877—78 гг. Высочайшая грамота от 26.11.1878 г.

Знаки различия

Известные люди, служившие в полку 
 Цесаревич Алексей
 Цесаревич Николай
 Великий князь Александр Михайлович
 Великий князь Михаил Николаевич
 Амираджибов, Михаил Кайхосрович — русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Антонов, Валериан Михайлович — полковник, писатель.
 Багратион-Мухранский, Константин Александрович (1889—1915) — Князь, Георгиевский кавалер, супруг Великой княгини Татьяны Константиновны.
 Богданович, Павел Николаевич — эмигрант, создатель Национальной организации русских разведчиков.
 Визиров, Алиамбар Измайлович — майор, герой Крымской войны.
 Вольский, Сигизмунд Викторович — русский военный и государственный деятель, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., военный губернатор Карсской области и Дагестанской области.
 Гаттенбергер, Борис Петрович — капитан, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Геловани, Константин Леванович — князь, российский и грузинский военачальник. Участник Русско-японской войны 1904—1905 годов; 1-й мировой войны.
 Гранитов, Владимир Владимирович — поручик, Председатель РОВС, член полкового объединения в эмиграции.
 Ершаков, Филипп Афанасьевич — советский генерал-лейтенант, воевал в полку на Первой мировой войне.
 Катенин, Павел Александрович — писатель, театрал.
 Кузнецов, Александр Григорьевич — председатель Объединения лейб-гренадерского Эриванского полка. Член Союза Георгиевских кавалеров, Союза русских военных инвалидов во Франции.
 Лайдонер, Йохан — главнокомандующий эстонской армией.
 Назарбеков, Фома Иванович — главнокомандующий войсками Армянской республики в 1918—1920 годах.
 Попов, Константин Сергеевич — эмигрант, писатель, автор истории Эриванского полка.
 Попович-Липовац, Иван Юрьевич — генерал Российской императорской и Черногорской армий, участника шести войн и многих восстаний, Георгиевский кавалер, поэт, путешественник, учёный-этнограф, актёр и драматург.
 Сабель, Адальберт Иванович — Герой 1-й мировой войны. Подполковник, Георгиевский кавалер.
 Сибирский, Федор Васильевич — князь, капитан, сын Царевича Сибирского Василия Алексеевича, потомок хана Кучума.
 Солнцев, Александр Александрович — капитан, герой 1-й мировой войны.
 Роман Романович фон дер Ховен — подполковник, позже военный комендант крепости Баку, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Шатилов, Павел Николаевич — генерал от инфантерии, начальник XV армейского корпуса.
 Яковлев, Константин Фёдорович (?—1878) — майор, герой русско-турецкой войны (1877—1878).

Примечания

Литература 
 Андреев А. П. Подарок солдату к 250 годовщине 13 лейб-гренадерского Эриванского (бывшего Бутырского полка) 1642—1892. , 1892. — 64 с.
 
 Бобровский П. О. Проект истории 13 лейб-гренадерского Эриванского полка. , 1891, 43 с, 1 л. табл.
 Болтунова Е. М. Полк, ушедший в небытие. // Военно-исторический журнал. — 1998. — № 6. — С.54-57.
 
 Лейб-Эриванцы в Великой войне. Материалы для истории полка в обработке полковой исторической комиссии под редакцией К. Попова. Париж, 1959. 244 с.
 Летопись временных лет 1642—1942 Бутырского, лейб-эриванского полка: юбилейный сборник. Париж—Сараево, 1942.
 Мышлаевский. Рецензия на сочинение П. О. Бобровского «История 13 лейб-гренадерского Эриванского полка». 7 томов. , 1901. 15 с.
 Приложение к части 4-й. Истории 13-го лейб-гренадерского Эриванского… полка за 250 лет. 1642—1898. , 1895. 8, 434 с.
 
 
 
 Шервашидзе М. Л. Краткая история 13 лейб-гренадерского Эриванского полка. Слово сказанное учебной команде этого полка начальником её штабс-капитаном князем М. Шервашидзе. , 1907.

Ссылки 
 К вопросу об офицерском составе Старой Русской армии к концу её существования. 
 Материалы по истории полка 
 Нагрудный знак 
 Обер-офицер и унтер-офицер Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка (в городской парадной форме) 7 июля 1863 
 Рядовой и обер-офицер Лейб-Гренадерских Екатеринославского и Эриванского Его Величества полков (в парадной форме) 2 апреля 1864 

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1642 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году